Конако́во ГРЭС — станция Октябрьской железной дороги, находится в городе Конаково Тверской области. Конечная станция однопутного ответвления от ст. Решетниково главного хода ОЖД (Ленинградское направление). Находится рядом с Конаковской ГРЭС.

Конечный пункт для пригородных поездов, прибывающих сюда с Ленинградского вокзала Москвы.

9 декабря 2013 года началась реконструкция станции; планировалось отремонтировать пассажирскую платформу и установить турникеты. Из-за плохого качества ремонта платформы многие пассажиры и жители города высказали своё недовольство. 20 января 2014 года в интернете был начат сбор электронных подписей под петицией за проведение прокурорской проверки качества проведённых работ и их соответствия установленным нормам. 6 марта 2014 года на станции были установлены турникеты.

История 
Участок от станции Решетниково основной магистрали до города Конаково был проложен в середине 1930-х годов, в районе станции Конаковский Мох в то время велись торфоразработки. Железнодорожная ветка открылась в 1937 году, до 1966 года основной ход пролегал в центр города.

В 1966 году, в связи с подготовкой передачи тупиковой линии в сеть бывшего МПС, была завершена реконструкция и электрификация ветки, в результате чего вместо старой станции «Конаково» была построена нынешняя станция Конаково ГРЭС. От старой трассы железной дороги уцелели пешеходная просека от места поворота новой линии, переходящая в Железнодорожный переулок города Конаково, а после моста через Донховку - в Коллективную улицу. В 1970-х годах на месте бывшей железной дороги и старой станции Конаково были построены новые жилые кварталы между улицами Советская, Коллективная (частично упразднённая) и Строителей. Однако название старой станции употребляется как неофициальная форма на маршрутоуказателях электропоездов и в наши дни.

Примечания 

Станции Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Конаковского района
Тупиковые железнодорожные станции